Strömning kan ha flera betydelser:
 Konvektion – en rörelse i en vätska eller gas (fluid) som vatten och luft
 Strömning – rörelse i en vätska eller en gas, se strömningsmekanik
 Strömning (organisation) – en grupp inom en organisation som delar en eller flera uppfattningar
 Strömmande media – uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs
 Superkritisk strömning – det strömningsförhållande som råder i vattendrag vid brant lutning
 Turbulent strömning – flöden som sker vid förhållandevis hög hastighet, stora friktionskrafter och låg viskositet, se turbulens